Dmitriy Furmanov bezeichnet:

 Dmitriy Furmanov (Schiff), ein Flusskreuzfahrtschiff
 Dmitriy-Furmanov-Klasse, eine Flusskreuzfahrtschiffsklasse

Siehe auch:
 Dmitri Andrejewitsch Furmanow (1891–1926), sowjetischer Schriftsteller und Militär